Икопоть () — река на Украине, протекает по территории Красиловского и Староконстантиновского районов Хмельницкой области. Левый приток Случи (бассейн Днепра).

Длина реки составляет 45 км, из них в рамках Красиловского района — около 30 км. Площадь водосборного бассейна — 603 км². Обычная ширина русла — 5 м, уклон реки — 0,9 м/км. Долина реки трапециевидная шириной до 3 км и глубиной до 25 м. Питание Икопоти, как и Случи, в основном снеговое и дождевое. Ледостав происходит с декабря до конца марта.

Берёт начало севернее села Ледянка. Сток частично зарегулирован прудами (Малопузырецким, Гриценковским, Антонинским, Росоловецким). Икопоть впадает в реку Случь в районе города Староконстантинов.

Литература 
 

Притоки Случи (притока Горыни)
Реки Хмельницкой области
Красиловский район
Староконстантиновский район